Hans Bürkner ist der Name folgender Personen:

* Hans Bürkner (Schiffskonstrukteur) (1864–1943), deutscher Schiffskonstrukteur
 Hans-Joachim Bürkner (* 1954), deutscher Geograf und Regionalforscher
 Hans-Paul Bürkner (* 1952), deutscher Unternehmensberater